Austria:
 Tiefenthal – gmina

Niemcy:
 Tiefenthal – dzielnica Leutershausen
 Tiefenthal – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Dürkheim
 Tiefenthal – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach

Inne:
 Tiefenthal – klasztor

Zobacz też:
 Tiefental